Franciaország
La Villeneuve, település Franciaországban, Creuse megyében
La Villeneuve-en-Chevrie, település Franciaországban, Yvelines megyében
La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
La Villeneuve-au-Châtelot, település Franciaországban, Aube megyében
La Villeneuve-au-Chêne, település Franciaországban, Aube megyében
La Villeneuve-les-Convers, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
La Villeneuve-lès-Charleville, település Franciaországban, Marne megyében
La Villeneuve-sous-Thury, település Franciaországban, Oise megyében